Fu membro della Mullen Gang e partecipò ad alcune guerre tra bande, contro la Killeen Gang di Donald Killeen e la Winter Hill Gang di James "Whitey" Bulger, negli anni '60. Nel 1972 venne assassinato Killeen e King divenne socio di Bulger; la Winter Hill Gang ebbe un nuovo coinvolgimento da parte della Mullen Gang, con il leader avversario Paul McGonagle che ne dichiarò guerra. In seguito, King scomparve per via di una lite con Bulger, nel 1975; secondo alcuni, King fu ucciso da uno degli uomini di Bulger, John Martorano.

Mafiosi statunitensi